Mola - objeto maleável que armazena energia mecânica
Ou ainda:
Mola (género) - de peixes
Ivan Mola - animador brasileiro
Mola (quilombo) - antigo quilombo, hoje vilarejo de Cametá

Desambiguação